Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ 42 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kristýna Plíšková che ha battuto in finale Anna-Giulia Remondina 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Kristina Barrois (quarti di finale)
 Vesna Dolonc (semifinali)
 Assente
 Karolína Plíšková (quarti di finale)

 Kathrin Wörle (primo turno)
 Elica Kostova (primo turno)
 Marta Domachowska (primo turno)
 Karin Knapp (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ 42 2012